Alegerile parlamentare din 2016 au avut loc în data de 11 decembrie 2016.

Sistemul electoral 
Alegerile parlamentare din 2016 au fost diferite față de cele din 2012 și 2008. În 24 februarie 2015 Comisia de Cod Electoral a decis revenirea la votul pe listă și renunțarea la sistemul de vot uninominal folosit în ultimele două alegeri legislative. Această schimbare a fost susținută atat de PSD, cât și de partidul principal din opoziție PNL.

Klaus Iohannis a promulgat legea alegerilor parlamentare pe listă pe 20 iulie 2015. Potrivit acestei norme va fi câte un deputat la 73.000 locuitori și un senator la 168.000 locuitori, astfel ajungând la un număr de 308 deputați și 134 senatori.

Partide 
Partidul Social Democrat a anunțat că nu va candida împreună cu Uniunea Națională pentru Progresul României la alegerile locale.

Partidul Național Liberal nu a anunțat împărțirea listelor cu alt partid. Acesta a obținut rezultate favorabile în majoritatea sondajelor și a cerut în mai multe ocazii organizarea alegerilor anticipate.

Partidul Conservator și Partidul Liberal Reformator au fuzionat pe data de 19 iunie 2015 formând Partidul Alianța Liberalilor și Democraților.

Sondaje de opinie

Reprezentare grafică a sondajelor

Rezultate

Camera Deputaților

Senat

Rezultate pe județe

Camera deputaților

Senat

Urmări 
Ca urmare a rezultatului alegerilor, Partidul Social Democrat a creat-o coaliție de guvernare împreună cu ALDE și l-a propus premier pe Sorin Grindeanu. La scurt timp de la investire, guvernul a început un proiect de modificare a Codului Penal privind amnistia și grațierea. Acest fapt a declanșat protestele anticorupție, care s-au extins la nivel național și au atins la apogeu numărul de 600.000 de manifestanți. Astfel, în luna februarie partidele de opoziție au depus o moțiune de cenzură, însă aceasta nu a strâns numărul necesar de voturi.

În luna iunie a escaladat un conflict între președintele PSD, Liviu Dragnea, și prim-ministrul Sorin Grindeanu. Liviu Dragnea i-a cerut în mod repetat demisia, dar Sorin Grindeanu nu a dat niciodată curs cererilor. Prin urmare, Partidul Social Democrat și ALDE și-au retras sprijinul politic, iar aproape tot cabinetul de miniștri, cu excepția ministrului Comunicațiilor, și-a depus demisia. A avut loc o nouă moțiune de cenzură, iar guvernul Grindeanu a fost înlocuit cu guvernul Mihai Tudose.

Referințe

Legături externe 
 Biroul Electoral Central - Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 decembrie 2016, parlamentare2016.bec.ro
 Rezultate Alegeri Parlamentare 2016 Exit Poll

2016 în România
România
2016